Список населених місць Тувалу включає усі населені пункти країни з населенням понад 100 жителів

Див. також 
 Тувалу

Примітки 

Тувалу